en électricité, en électronique et en informatique  Le mot condensateur  est un dispositif permettant d'emmagasiner des charges électriques; on peut citer ;
 condensateur plan ;
 supercondensateur ;
 condensateur de découplage ;

 en architecture  Le condensateur social est un concept spatial appliqué à l'architecture.

Voir aussi 
 Capacité électrique